Lykkesholm kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Lykkesholm (Alsønderup Sogn) – en bebyggelse i Alsønderup Sogn, Hillerød Kommune
 Lykkesholm (Ellested Sogn) – et ejerlav og en herregård i Ellested Sogn, Nyborg Kommune
 Lykkesholm (Harndrup Sogn) – en bebyggelse i Harndrup Sogn, Middelfart Kommune
 Lykkesholm (Lyngby Sogn) – et ejerlav og en herregård i Lyngby Sogn, Norddjurs Kommune
 Lykkesholm (Tryggelev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tryggelev Sogn, Langeland Kommune